Nathan Twining ist der Name folgender Personen:

* Nathan C. Twining (1869–1924), US-amerikanischer Admiral der United States Navy
 Nathan F. Twining (1897–1982), US-amerikanischer General der US Air Force